Ба́нки:

 Банки, Вильма (1901—1991) — американская актриса немого кино венгерского происхождения.
 Банки, Донат (1859—1922) — изобретатель карбюратора.
 Банки, Серафин (ум. 1622) — доминиканец, посол.
 Банки — альтернативное название игры пекарь.

См. также 
 Банка (значения)
 Банк (значения)
 Банки.ру — информационный портал о банках и банковских услугах.
 Медицинские банки